Morondava (district), een district van Madagaskar
Morondava (stad), de hoofdstad van dit district